Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Sjevernoj Makedoniji.

Povijest
Sjeverna Makedonija je jedna od zemalja gdje se je kršćanstvo proširilo u prvom razdoblju kršćanstva.

Galerija

Izvori